

Прізвище 
 Джиммі Макколл (1892—1978) — шотландський футболіст.
 Дугалд Сазерленд Макколл (1859—1948) — шотландський художник-аквареліст, мистецтвознавець, викладач.
 Іан Макколл (1927—2008) — шотландський футболіст, захисник.
 Іен МакКолл (1984) — американський спортсмен, професійний боєць змішаного стилю.
 Стюарт Макколл (1964) — колишній шотландський футболіст.

Топонім 
 Макколл (Айдахо) () — курортне місто на західному краю сільського округу Веллі, штат Айдахо, США.